Příjmení Alexejev nosí více různých osobností:

 Alexandr Alexejev – ruský režisér
 Alexej Alexejev (* 1979) – ruský herec
 Jevgenij Ivanovič Alexejev – ruský carský admirál
 Jevgenij Vladimirovič Alexejev (* 1985) – ruský šachový velmistr
 Konstantin Sergejevič Alexejev (1863–1938), uměleckým jménem Konstantin Sergejevič Stanislavskij – ruský herec, režisér, divadelní teoretik a pedagog
 Ljudmila Alexejevová (1927–2018) – ruská historička
 Michail Vasiljevič Alexejev (1857–1918) – ruský generál
 Nikita Alexejev (* 1981) – ruský hokejista
 Nikolaj Fjodorovič Alexejev – výtvarník
 Nikolaj Alexejev (* 1977) – ruský právní vědec
 Rostislav Jevgeňjevič Alexejev (1916–1980) – ruský námořní konstruktér
 Semjon Alexejev (1909–1993) – ruský letecký konstruktér
 Sergej Alexejev (1896–1969) – ruský režisér
 Sergej Petrovič Alexejev (1922–2008), sovětský spisovatel
 Sergej Trofimovič Alexejev (* 1952), ruský spisovatel, autor např. díla Údolí smrti (Долина смерти)
 Valerij Alexejev – operní pěvec
 Vasilij Alexejev – sovětský vzpěrač
 Viktor Alexejev (* 1956) – sovětský volnostylař
 Vladimir Michajlovič Alexejev – ruský vědec
 Vladimir Nikolajevič Alexejev – sovětský admirál

Jiné významy 
 Generál Alexejev – ruská loď

Ruská příjmení